Bataille des champs Catalauniques (274), entre les forces romaines de l'empereur Aurélien et celles de l'empereur gaulois Tetricus.
Bataille des champs Catalauniques (451), entre les forces coalisées de Gallo-romains et de peuples fédérés, menées par Aetius, contre les Huns menés par Attila.

Voir aussi 
 Champs Catalauniques